Stary cmentarz żydowski w Bychawie
 Nowy cmentarz żydowski w Bychawie